Lev steht für:
 Lev (Name), einen männlichen Vor- und Familiennamen
 das Kürzel für das Buch Levitikus, das dritte Buch Mose

lev steht für:
 Westliches Pantar (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Pantar (Insel), Kleine Sundainseln, Indonesien

LEV steht für:
 Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern
 Landeselternvertretung, Vertretung aller Eltern des jeweiligen Bundeslandes
 Landschaftserhaltungsverband, als Verein organisierte Institution der Landschaftspflege in Baden-Württemberg
 Lastschrifteinzugsverfahren, siehe Einzugsermächtigung
 Literatura em Viagem, Literaturfestival in Portugal
 Levetiracetam, Antiepileptikum
 Low Emission Vehicle, Bezeichnung für Kraftfahrzeuge nach US-Abgasstandard
 Longevity escape velocity, Zeitpunkt, an dem die Lebenserwartung in einem Zeitraum rapider ansteigt als Zeit vergangen ist

LEV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Leverkusen

Siehe auch:
 Levi
 LEW

LEV